Lali – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Darchula
 Lali – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Karnali w dystrykcie Humla